The Apache, film muet britannique réalisé par Adelqui Migliar, sorti en 1925 
 , film muet américain réalisé par Phil Rosen, sorti en 1928